Werner Stocker peut notamment désigner l'une des personnes suivantes :

 Werner Stocker (1955-1993), un acteur allemand ;
 Werner Stocker (1961-), un bobeur suisse.